Rhopalopsyllus är ett släkte av loppor. Rhopalopsyllus ingår i familjen Rhopalopsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Rhopalopsyllus